Turmhaus steht für:
 einen mit einer Burg im Zusammenhang stehenden Wohnturm bzw. Vorratshaus, siehe Muthaus
 ein Hochhaus
 Turmhaus Augustusweg, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen, siehe Rundhaus (Radebeul)
 Turmhaus (Basel), ein Hochhaus am Aeschenplatz in Basel
 Turmhaus Rothensee, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Meinholdsches Turmhaus, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Turmhaus (Grundhof), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Turmhaus (Kynast), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Turmhaus (Friesdorf), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Turmhaus, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Auhausen, Bayern, siehe Burgstall Dornstadt
 Turmhaus, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Crivitz, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Schloss Basthorst#Turmhaus
 Turmhaus, ein Kulturgut von nationaler Bedeutung in Brugg im Kanton Aargau, Schweiz, siehe Schlösschen Altenburg
 Ein prägendes Gebäude der vormaligen Krupp-Hauptverwaltung in Essen.

Siehe auch:
 Tower House
 Keep
 Donjon